Eiselbach ist ein Gewässername:

 Eiselbach (Eisch), rechter Zufluss der Eisch bei Kahler, Gemeinde Garnich, Kanton Capellen, Großherzogtum Luxemburg
 Eiselbach (Reinbach), linker Oberlauf des Reinbachs (rechter Oberlauf des Etzelbachs) bis Oberreinbach, Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, der in den Etzelbach (Högenbach) mündet
 Eiselbach (Wiesaz), rechter Zufluss der Wiesaz nach der Schleifmühle von Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Eichelbach
 Eisenbach
 Stauanlage Eiserbach